Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2021 fand vom 28. November bis zum 4. Dezember 2021 in Huelva statt Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O35.

Herreneinzel

Setzliste 
 Chao Chun-Ken (Viertelfinale)
 Boonsak Ponsana (Bronze)
 Manish Rawat (Bronze)
 Hsueh Hsuan-Yi (Silber)
 Andrew Aspinal (Viertelfinale)
 Niels Christian Blittrup (zurückgezogen)
 Anthony Nelson (Gold)
 Mayank Behal (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Ava Monney (2. Runde)
 Maya Dobreva (Silber)
 Dominika Cygan (2. Runde)
 Parul Rawat (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Niels Christian Blittrup / Casper Lund (Viertelfinale)
 Naruenart Chuaymak / Rungsan Thipsotikul (2. Runde)
 Prashant Bahatre / Manish Rawat (2. Runde)
 Boonsak Ponsana / Jakrapan Thanathiratham (Gold)
 Abhishek Agarwal / Mahammad Danish Khan (3. Runde)
 Andrew Aspinal / Mark Law (Viertelfinale)
 Mark Burgeman / Howard Fisher (2. Runde)
 Chao Chun-Ken / Tsai Ming-hsin (Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Hélène Dijoux / Audrey Petit (Bronze)
 Gry Uhrenholt Hermansen / Helle Kæmpegaard (Gold)
 Sangeetha Mari / Sandhya Melasheemi (Bronze)
 Ava Monney /  Maily Turlan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Tommy Sørensen / Gry Uhrenholt Hermansen (Gold)
 Niels Christian Blittrup / Tanja Blittrup (2. Runde)
 Andrew Aspinal / Suzanne Brewer (Viertelfinale)
 Plamen Mihalev / Maya Dobreva (Viertelfinale)
 Anthony Nelson / Maily Turlan (Silber)
 Abhinand K. Shetty / Sangeetha Mari (Bronze)
 Sunil Gladson Varadaraj / Radhika Ingalhalikar (Viertelfinale)
 Casper Lund /  Maren Formo (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/4199C35B-7F1E-4CBF-A6EF-8FCF856AA909

Senioren 2021
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2021
Weltmeisterschaft 2021